Criminal steht für:

 Criminal (Band), chilenische Band
 Criminal (Lied), Lied von Britney Spears (2011)
 Criminal (Natti-Natasha-Lied), Lied von Natti Natasha (2017)

Filme:
 Criminal, Originaltitel von Gauner unter sich, US-amerikanischer Film von Gregory Jacobs (2004) 
 Criminal, Originaltitel von Das Jerico Projekt, US-amerikanisch-britischer Film von Ariel Vromen (2016)
 Criminal (Netflix), europäische Filmreihe (2019)

The Criminal steht für:

 The Criminal (1915), US-amerikanischer Kurzfilm von Van Dyke Brooke 
 The Criminal (1916), US-amerikanischer Stummfilm von Reginald Barker 
 The Criminal, Originaltitel von Die Spur führt ins Nichts, britischer Film von Joseph Losey (1960)
 The Criminal, Originaltitel von The Criminal – Wen die Schuld trifft, britischer Film von Julian Simpson (1999)

Siehe auch: